Lieben steht für:
 Lieben (Film), deutscher Spielfilm von Rouven Blankenfeld (2006)
 Lieben-Preis, österreichische Auszeichnung für Jungwissenschaftler, als Kurzform

 Der Butler (Green), 1. Übersetzung als Lieben, Roman von Henry Green (1945)

Orte:
 Lieben (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Libeň (Prag), deutsch Lieben, Stadtteil von Prag, Tschechien
 Libov, deutsch Lieben, Ortsteil von Chuderov, Tschechien
 Lieben, deutscher Name von Lubień (Ośno Lubuskie), Schlesien

Lieben ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Lieben (1836–1914), österreichischer Chemiker
 Anna von Lieben (1847–1900), österreichische Patientin Cäcilie M. von Sigmund Freud
 Christian Lieben (1654–1708), deutscher Komponist und Organist, siehe Christian Liebe (Komponist)
 Christoph Lieben-Seutter (* 1964), österreichischer Intendant
 Detlev Sternberg-Lieben (* 1950), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eugen Lieben (1886–1944), tschechischer Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Ignatz Lieben (1805–1862), österreichischer Kaufmann und einflussreicher Bankier
 Joachim Lieben (1930–2008), österreichischer Musikproduzent und Mitarbeiter der IGNM
 Leopold von Lieben (1835–1915), österreichischer Bankier und Industrieller
 Robert von Lieben (1878–1913), österreichischer Physiker und Erfinder
 Salomon Hugo Lieben (1881–1942), tschechisch-österreichischer Historiker 

Siehe auch:
 Palais Lieben-Auspitz (Wien)

 Lieber, Liebe (Begriffsklärung)